Nonggunong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Nonggunong, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Nonggunong, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar